OVCH1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 134 амінокислот, а молекулярна маса — 125 066.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, серинових протеаз. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Серинові протеази